Il singolare del Hamburg Masters 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Albert Portas era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Björn Phau.

Roger Federer ha battuto in finale 6–1, 6–3, 6–4 Marat Safin.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Hamburg Masters 2002
ATP Tour 2002